Kupsch ist der Familienname folgender Personen:

 Anita Kupsch (* 1940), deutsche Schauspielerin
 Felix Kupsch (1883 oder 1885–1969), deutscher Bildhauer
 Joachim Kupsch (1926–2006), deutscher Schriftsteller
 Hans-Karl von Kupsch (1936–2020), deutscher Verwaltungsjurist, langjähriger Hauptgeschäftsführer des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels
 Peter Kupsch (* 1943), deutscher Wirtschaftswissenschaftler, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer
 Robert Kupsch (* 1933), australischer Football-Spieler
 Sigrid Kupsch-Losereit (* 1942), deutsche Übersetzungswissenschaftlerin

Kupsch steht für:
 Kupsch (Tankred Dorst), Theaterstück von Tankred Dorst aus dem Jahr 2001
 Kupsch (Supermarkt), eine ehemalige Supermarktkette